Miejscowości w USA:
 Bakersville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Bakersville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell

Gminy w USA:
 Bakersville (ang. Bakersville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell